Il existe trois composés chimiques différents pouvant porter le nom de dioxyde de dichlore, tous trois de formule globale  mais de formules développées différentes :
 le peroxyde de chlore Cl-O-O-Cl ;
 le chlorure de chloryle ClO2+-Cl− ;
 le chlorite de chlore ClO2−-Cl+

Composé du chlore
Chlore